Mead může znamenat:

 Mead (přehradní nádrž) – přehradní nádrž v USA, jež vznikla na řece Colorado za Hooverovou přehradou

vlastní jméno:
 George Herbert Mead (1863–1931), americký filosof 
 Margaret Meadová (1901–1978), americká kulturní antropoložka
 Richard Mead (1673–1754), anglický lékař a epidemiolog
 Richelle Mead (* 1976), americká spisovatelka žánru fantasy
 Taylor Mead (1924–2013), americký herec a básník